Премия «Выбор телевизионных критиков» лучшему приглашённому исполнителю в драматическом сериале () вручалась Ассоциацией телевизионных журналистов с 2011 по 2016 год.

Лауреаты и номинанты

2010-е

См. также 
 Премия «Эмми» в категории «Лучший приглашённый актёр в драматическом телесериале»
 Премия «Эмми» в категории «Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале»

Примечания 

Выбор телевизионных критиков